Мостика Андрій В'ячеславович (1985-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мостика Юрій Сергійович (* 1954) — український науковець у галузі збагачення корисних копалин, доктор технічних наук.
Прізвища